Колосо́вская — фамилия (мужская форма — ). Известные носительницы:
 Колосовская, Валентина Фёдоровна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Колосовская, Дарья Ивановна (род. 1996) — российская баскетболистка.
 Колосовская, Ксения Владимировна (род. 1982) — российская баскетболистка.